Onderdistrict in Indonesië
 Jabon (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Jabon (Banyakan), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Jabon (Jombang), een plaats in het regentschap Jombang in de provincie Oost-Java
 Jabon (Kalidawir), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Jabon (Mojoanyar), een plaats in het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java